Perses (Oudgrieks ) was een zoon van Krios en Eurybia. Hij behoort tot de jonge titanen, samen met zijn broers Pallas en Astraeus. Hij personificeerde de vernietiging, de zomerse droogte en de branden. Daarnaast waakte hij over het sterrenbeeld Perseus en de ster Sirius. Hij wordt voorgesteld als een hond of als een mens met de eigenschappen van een hond.

Bij de godin Asteria verwekte hij één dochter: Hekate.

Stamboom 

Titaan